У статті подано список монархів Єрусалимського королівства, що існувало від 1099 до 1291 року.

Династія Булонь

Династія Ретель

Династія Анжу

Династія Алерамідів

Династія Анжу (вдруге)

Династія Алерамідів (вдруге)

Династія Брієн

Династія Гогенштауфен

Династія Лузіньян

Джерела 
 Жан Рішар. Латинсько-Єрусалимське королівство / СПб.: «Издательская группа Евразия», 2002. — 448 с. — ISBN 5-8071-0057-3

Посилання 

Єрусалим